Complete (National Health), het vierde album van de Britse progressieve rock-band National Health.
Complete (Jaimeson), een single van Jaimeson
Complete (Lila McCann), een studioalbum
Complete (News from Babel), een studioalbum
Complete (The Cats), verzamelalbum van The Cats uit 2014

Zie ook 
Compleet, verwijst door naar de doorverwijspagina volledig